Лукаш Скорупски (; Забже, 5. маја 1991) пољски је фудбалски голман који тренутно наступа за Болоњу и репрезентацију Пољске.

Репрезентативна статистика

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1991.
Пољски фудбалери
Фудбалери Горњика Забже
Фудбалери Роме
Фудбалери Емполија
Фудбалери Болоње
Фудбалери Серије А
Фудбалски голмани
Пољски фудбалски репрезентативци
Фудбалери на Европском првенству 2020.
Фудбалери на Светском првенству 2022.